Prhati est un toponyme qui peut désigner :
Prhati, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
Prhati, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.